Fier puede referirse a:

Fier, río-torrente de Haute-Savoie.
Fier, ciudad de Albania, capital del distrito y condado homónimos.
Fier, uno de los 36 distritos de Albania.
Fier, uno de los 12 condados de Albania.